Kabinett Giolitti steht für folgende Regierungen des Königreichs Italien:

 Kabinett Giolitti I, 29. Regierung des Königreichs Italien (1892–1893)
 Kabinett Giolitti II, 40. Regierung des Königreichs Italien (1903–1905)
 Kabinett Giolitti III, 45. Regierung des Königreichs Italien (1906–1909)
 Kabinett Giolitti IV, 48. Regierung des Königreichs Italien (1911–1914)
 Kabinett Giolitti V, 55. Regierung des Königreichs Italien (1920–1921)